Sezon 1991/1992 Pucharu Świata w kombinacji norweskiej rozpoczął się 14 grudnia 1991 w czechosłowackiej miejscowości Štrbské Pleso, zaś ostatnie zawody z tego cyklu zaplanowano w norweskim Oslo, 13 marca 1992 roku. 

Zawody odbyły się w 6 krajach: Austrii, Czechosłowacji, Francji, Finlandii, Niemczech oraz Norwegii.

Obrońcą Pucharu Świata był Norweg Fred Børre Lundberg. W tym sezonie triumfował Francuz Fabrice Guy, który wygrał 6 z 8 zawodów.

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz zawodów
 Zestawienie końcowe zawodników
 Wyniki Pucharu Narodów 

Puchar Świata w kombinacji norweskiej
1991 w sportach zimowych
1992 w sportach zimowych